Esta é uma lista dos vencedores dos Prémios Sophia, atribuídos anualmente pela Academia Portuguesa de Cinema, e dos Globos de Ouro nas categorias de cinema.
Nota: Os dados correspondentes aos Prémios Sophia encontram-se em negrito.

Realizadores

Actores

Actrizes

Prémios Sophia
Vencedores do Globo de Ouro (Portugal)